Kaczor Dodgers (ang. Duck Dodgers) – amerykański serial animowany.

Oparty na podstawie słynnej kreskówki reżyserii Chucka Jonesa pt. Kaczor Dodgers w 24½ wieku serial jest swoistą parodią filmów science fiction, m.in. „Gwiezdnych wojen”. Opowiada o dzielnym Kaczorze Dodgersie, który walczy w przestworzach kosmicznych w obronie Ziemi przeciwko Marsjanom i innym zagrożeniom z kosmosu jako kapitan gwiezdnego statku Ziemskiego Protektoratu Obrony Galaktyki. Towarzyszy mu wierny Kosmiczny Kadet.

W rolę Kaczora Dodgersa wcielił się Kaczor Daffy, w rolę Kadeta – Prosiak Porky. Marsjańskiego Komandora X-2 gra Marsjanin Marvin. Są to postacie z kreskówek z serii Zwariowane melodie (Looney Tunes).

Dodgers jest niezbyt utalentowanym kapitanem statku Ziemskiego Protektoratu, ale (prawie) zawsze udaje mu się wyjść cało z każdej opresji. Jednak to przeważnie on jest powodem każdej draki.

Opis fabuły 
Ziemianie i Marsjanie żyją w pokoju i harmonii, ale królowa Marsa zamiast zawrzeć pokój z Ziemianami planuje zagładę Ziemi i zawładnięcie całym wszechświatem, ale Dodgers i jego przyjaciele nie mogą na to pozwolić by zniszczyła Ziemię na zawsze. Na czele obrony Ziemi stoi Kapitan Star Jonson. Tylko Dodgers i jego przyjaciele mogą ją powstrzymać przed zbrodnią przeciwko Ziemi.

Odcinki

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Postacie z filmów animowanych
Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2003
Seriale telewizyjne zakończone w 2005
Zwariowane melodie
Programy telewizji Cartoon Network
Seriale wytwórni Warner Bros. Animation